Nong Khai (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Nong Khai, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Nong Khai (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand